Loosdorf bezeichnet

 Loosdorf, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Loosdorf (Gemeinde Fallbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Fallbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 das dortige Schloss Loosdorf
 Loosdorf (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Loosdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
Ludvíkovice, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
Losdorf